Гиляревский — фамилия. Известные носители:

 Гиляревский, Руджеро Сергеевич (род. 1929) — советский и российский учёный, доктор филологических наук, профессор.
 Гиляревский, Александр Геннадьевич (род. 1968) — советский и российский художник-постановщик, художник-живописец, художник театра.

См. также 
 
 Гиларовский